Puchar Świata w skokach narciarskich w Bischofshofen – zawody w skokach narciarskich, przeprowadzane rokrocznie na początku roku (z reguły 6 stycznia), w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich, od inauguracji tej imprezy, czyli od roku 1980. Konkursy w Bischofshofen są jednocześnie ostatnimi zawodami Turnieju Czterech Skoczni, który składa się z czterech konkursów indywidualnych na skoczniach w Niemczech i Austrii. Areną zmagań jest skocznia im. Paula Ausserleitnera w Bischofshofen.

W dotychczas rozegranych konkursach w ramach PŚ w Bischofshofen szesnastokrotnie wygrywali gospodarze. Pięciokrotnie wygrywali Polacy - Adam Małysz w 2001 roku, Kamil Stoch w 2017, 2018 i 2021 oraz Dawid Kubacki w 2020.

Podium poszczególnych konkursów PŚ w Bischofshofen

Najwięcej razy na podium w konkursach indywidualnych 
Uwzględnieni zawodnicy, którzy zdobyli minimum 2 miejsca na podium (stan na 6 stycznia 2023)

Najwięcej razy na podium według państw 
Stan na 6 stycznia 2023

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich
 Turniej Czterech Skoczni
 Sepp Bradl-Skistadion

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

!